Кліффорд (або Великий червоний пес Кліффорд, ) - пригодницька кінокомедія 2021 року режисера , знята на основі  . У ньому знялися , , , , , ,  та Джон Кліз. Фільм присвячений пам'яті , колишнього генерального директора , який помер у червні 2021 року.

Фільм був показаний без анонсу 26 серпня 2021 року під час заходу CinemaCon 2021 у Лос-Анджелесі. Спочатку прем'єра була запланована на  у вересні 2021 року, а офіційний початок прокату в кінотеатрах США призначили на 17 вересня. Проте Paramount Pictures відклала його через пандемію COVID-19. На фестивалі дата його виходу була вилучена з розкладу Paramount через поширення варіанту SARS-CoV-2 Delta. Зрештою, 10 листопада 2021 року в Сполучених Штатах фільм був одночасно випущений в кінотеатрах і в цифровому форматі на Paramount+. Він отримав неоднозначні відгуки критиків та зібрав 68 мільйонів доларів при бюджеті в 64 мільйони доларів. Також наразі розробляється продовження фільму.

Прем'єра в Україні відбулася 30 грудня 2021 року.

Сюжет 
Емілі Елізабет Говард — учениця середньої школи, яка живе зі своєю матір'ю Меггі в Нью-Йорку. Вона регулярно зазнає знущань, але знаходить втіху у спілкуванні зі своїм єдиним товаришем Оуен Ю. Меггі. Вона залишає доньку на піклування свого безпритульного та безвідповідального дядька Кейсі, перш ніж відправитися у Чикаго у відрядження.

Містер Брідвелл, який керує наметом для порятунку тварин на карнавалі, знайомить Емілі з маленьким червоним цуценям, чию сім'ю вкрали собаколовці. Він каже їй, що щеня росте залежно від того, скільки любові він отримує. Кейсі відмовляється від усиновлення через те, що собак не пускають у житловий будинок. Коли Емілі повертається зі школи, вона знаходить цуценя в її рюкзаку і називає його Кліффорд. Кейсі дозволяє їй тримати Кліффорда тільки на одну ніч.

Наступного ранку Кліффорд виріс до гігантських розмірів. Емілі та Кейсі намагаються сховати його від наглядача будівлі містера Пакарда. Вони намагаються відвезти Кліффорда до ветеринара, але він ганяється і грає з людиною в надувному міхурі. Інформація про його існування швидко поширюється в Інтернеті. Дізнавшись від секретаря ветеринара про минулі чудеса Брідвелла з тваринами та їх власниками, Говарди планують отримати інформацію про його місцезнаходження. Коли Емілі отримує обід для Кліффорд з кафетерію, Кліффорд втікає з вантажівки Кейсі і принижує хулігана на ім'я Флоренс, даруючи Емілі друзів, яких вона завжди хотіла.

Зак Тіран, власник біотехнологічної компанії Lyfegro, дізнається про Кліффорда у соціальних мережах. Він бреше поліції, що Кліффорд — його собака, і змушує їх розшукати його. Після того, як їх виселили з квартири та переслідували поліція та охорона Ліфегро, Емілі та Кейсі ховаються в розкішній квартирі Оуена. Кейсі каже Емілі, що вона може залишити Кліффорда, якщо вони знайдуть Брідвелла і прислухаються до його поради. Якщо він не зможе допомогти, Кліффорда потрібно відправити до Шанхаю. Вони мчать до лікарні, але знаходять порожнє ліжко Брідвелла і пацієнта, який каже їм, що Брідвелл помер. Потім Кліффорд відправляється на човні, організованому батьком Оуена, коли Емілі прощається зі сльозами.

Наступного дня Кліффорд потрапляє в полон на кораблі і відправляється в Ліфегро. Емілі дізнається, що Брідвелл не помер, тому вони з Кейсі намагаються врятувати Кліффорда від операції в Ліфегро, допомагаючи друзям. Вони вриваються в Лайфегро, рятують Кліффорда і разом з ним тікають у вантажівці Кейсі.

У Центральному парку Нью-Йорка збирається великий натовп, коли Емілі відчайдушно просить Брідвелла допомогти, і він каже їй, що вона повинна постояти за себе і за Кліффорда, і що бути іншою — це дар. Емілі пояснює всім важливість любові, незважаючи на відмінності. Зак змушує поліцію дізнатися, хто є власником Кліффорда, перевіривши імплантований ним чіп ідентифікації. Чіп ідентифікує Емілі як власника Кліффорда, і поліція заарештовує Зака. Емілі, Кейсі та Меггі повертаються назад до своєї квартири; Кейсі влаштовується на роботу в Scholastic, що робить Кліффорда відомим.

Актори 

 Джек Вайтхолл — Кейсі Говард, незграбний, але добродушний дядько Емілі та молодший брат Меггі.
 Дарбі Кемп — Емілі Елізабет Говард, 12-річна дівчинка, яка має врятувати Кліффорда від Лайфегро.
 Тоні Гейл у ролі Зака Тірана, власника Lyfegro, генетичної компанії, яка хоче забрати Кліффорда.
 Сієнна Гіллорі в ролі Меггі Говард, матері Емілі Елізабет і старшої сестри Кейсі, яка перебуває у відрядженні.
 Девід Алан Грієр у ролі містера Паккарда, начальника житлового будинку, в якому живуть Емілі та Меггі
 Рассел Вонг — містер Ю, батько Оуена.
 Джон Кліз у ролі містера Брідвелла, чарівного рятувальника тварин, який віддає Кліффорда Емілі. Його назвали на честь творця персонажа Кліффорда Нормана Брідвелла.
 Ізаак Ван — Оуен Ю, хлопчик з іншої квартири, найкращий товариш і однокласник Емілі.
 Кенан Томпсон — ветеринар Кліффорда. Томпсон озвучив персонажа Гамбургера в оригінальному серіалі. На його бирці написано «Расс Т.», посилання на персонажа Томпсона з D2: Могутні качки, Расса Тайлера.
 Това Фельдшух у ролі місіс Круллерман, літня сусідка Емілі з Росії.
 Пол Родрігес у ролі Санчеса, власника магазину та боса Рауля.
 Рассел Пітерс у ролі Маліка
 Кіт Юелл у ролі містера Джарвіса, людини, якій Кліффорд рятує життя під час падіння.
 Міа Ронн у ролі Флоренс, популярної дівчини в школі Емілі, яка знущається над нею.
 Гораціо Санс у ролі Рауля, працівника магазину.
 Розі Перес — Люсіль
 Алекс Моффат — Альберт
 Джессіка Кінан Вінн у ролі Колетт, підступного адвоката Тірана.
 Шивон Феллон Хоган — Петра
 Тай Джонс — Воткінс, начальник поліції
 Беар Аллен-Блейн у ролі місіс. Джарвіс, вірний адвокат Емілі, який допомагає їй врятувати Кліффорда від Лайфегро.

Знімання 
У травні 2012 року повідомлялося, що Universal Pictures і Illumination Entertainment створять анімаційний фільм на основі книги. Метт Лопес був найнятий для написання сценарію, а Кріс Меледандрі та Дебора Форте мали продюсувати, але в липні 2013 року стало відомо, що Illumination скасувала цей проєкт. 13 вересня 2013 року повідомлялося, що фільм все ще знаходиться на стадії розробки в Universal Pictures з Девідом Бауерсом, який веде переговори про режисуру фільму. Як і у фільмі 2011 року «Гоп», головний герой собаки буде анімованим, а інші персонажі — живими. У 2016 році Paramount Pictures придбала права на створення живого і анімаційного гібридного фільму. 25 вересня 2017 року повідомлялося, що Волта Беккера найняли для режисури за сценарієм, який переписувала Еллен Рапопорт, і з оригіналу, написаного Джастіном Маленом, який буде продюсувати Forte через її банер Silvertongue Films.

Нарешті, 20 червня 2019 року Paramount уклала угоду з Entertainment One про співфінансування фільму. Згідно з угодою, Entertainment One Films розповсюджуватиме фільм у Канаді та Великій Британії, за винятком прав на телевізійне мовлення для останньої країни, тоді як Paramount буде розповсюджувати фільм на всіх інших територіях, включаючи Сполучені Штати. 25 грудня 2019 року з'явилася фотографія з фільму, яка показує створену комп'ютером форму Кліффорда в декораціях живого дійства.

У травні 2019 року Дарбі Кемп і Джек Вайтхолл підписали контракт на роль у фільмі. У червні 2019 року до акторського складу приєдналися Джон Кліз, Сієнна Гіллорі, Ізаак Ван, Кенан Томпсон, Розі Перес, Девід Алан Грієр, Кіт Юелл, Беар Аллен-Блейн і Лінн Коен. Основні зйомки почалися 10 червня 2019 року в Нью-Йорку і завершилися 23 серпня 2019 року після 55 днів зйомки. Візуальні ефекти були зроблені Moving Picture Company.

18 листопада 2020 року було оголошено, що Джон Дебні напише музику до фільму. Пісня «Room for You» у виконанні Madison Beer вийшла 5 листопада 2021 року

Реліз 
Великий червоний пес Кліффорд одночасно був випущений в кінотеатрах Dolby Cinema і транслювався на Paramount+ 10 листопада 2021 року в Сполучених Штатах. Спочатку його світова прем'єра була запланована на Міжнародний кінофестиваль у Торонто у вересні 2021 року після чого 17 вересня відбулася прем'єра на Paramount Pictures але фестивальну прем'єру було скасовано, і студія видалила фільм з його графік випуску через поширення дельта-варіанту COVID-19 . Спочатку його планувалося випустити 13 листопада 2020 року, а потім було перенесено на 5 листопада 2021 року через пандемію COVID-19.

До цього Universal Pictures спочатку анонсувала прем'єру фільму, який тоді ще не знімався, на 8 квітня 2016 року, а потім переніс на 31 грудня 2016 року. 26 серпня 2021 року під час заходу CinemaCon 2021 року в Лос-Анджелесі фільм мав несподіваний неоголошений показ. Потім фільм був випущений у Великій Британії 10 грудня 2021 року на Entertainment One.

Прем'єра в Україні відбудеться 30 грудня 2021 року.

Домашнє відео 
14 грудня 2021 року Paramount Home Entertainment випустила для цифрового завантаження Великого червоного песа Кліффорда, в якому представлені видалені сцени та спеціальні функції, зокрема інтерв'ю з акторами та як пригоди Кліффорда починалися від серії книжок до великого. екран. Він також вийде 1 лютого 2022 року на Blu-ray та DVD.

Реакція

Каса 
, Clifford the Big Red Dog has grossed $48.8 millionу США та Канаді, а також $19.4million in other territories, for a worldwide total of $68.2million.

У Сполучених Штатах і Канаді, за прогнозами, Кліффорд, великий червоний пес, за перші п'ять днів заробить 15–17 мільйонів доларів у 3695 кінотеатрах. Фільм заробив 2,3 мільйона доларів у перший день і 3,3 мільйона доларів у другий. Далі він дебютував із 16,4 мільйона доларів (і загалом 22 мільйони доларів за п'ять днів), зайнявши друге місце після Eternals. За другий уїк-енд фільм впав на 51 % до 8,1 мільйона доларів, зайнявши третє місце. Фільм заробив 725 000 доларів на День подяки, а потім 5 мільйонів доларів за третій вікенд, посівши шосте місце за популярністю. Фільм заробив 1,9 мільйона доларів за четвертий уїк-енд 1,3 мільйона доларів у п'ятий і 404 068 доларів за шостий.

Критична реакція 
На Rotten Tomatoes фільм має рейтинг схвалення 57 % на основі 88 оглядів із середнім рейтингом 5,40/10. Консенсус критиків сайту звучить так: «Можливо, молоді глядачі змусять сидіти й залишатися, але Кліффорд, великий червоний пес, далеко не такий чарівний, як його класичний вихідний матеріал». На Metacritic фільм має середньозважену оцінку 55 зі 100 на основі 21 критика, що вказує на «змішані чи середні відгуки». Аудиторія, опитана CinemaScore, поставила фільму середню оцінку «А» за шкалою від A+ до F, тоді як публіка PostTrak поставила йому 4,5 зірок із 5.

Оуен Глейберман із Variety писав: « Кліффорд, великий червоний пес, стає скандальним фільмом про погоню — таким же приємним, як і сам Кліффорд, водночас милим і невимушеним у своїй здатності створювати хаос». Енджі Хан з The Hollywood Reporter написала: «Це не винайдення велосипеда чи відкриття нового; [і] це навряд чи вразить публіку своїм сміливим художнім баченням або глибокою емоційною глибиною. Але є місце для міцної та знайомої розваги, яка забезпечує саме те, що вона має на меті, і Кліффорд, великий червоний пес, саме це».

Адаптації 
Письменниця коміксів Джорджія Болл та ілюстратор Чі Нго адаптували фільм у графічний роман під назвою «Кліффорд, великий червоний пес: графічний роман», який спочатку планувалося опублікувати 23 серпня 2021 року, але був перенесений на 7 грудня 2021 року — місяць під час виходу фільму.

Продовження 
У листопаді 2021 року стало відомо, що Paramount Pictures розробляє продовження фільму.

Примітки

Посилання 
 
 

Фільми Paramount Pictures
Фільми з поєднанням живих акторів і анімації
Фільми, зняті в Нью-Йорку
Фільми про Нью-Йорк
Фільми, відкладені через пандемію COVID-19
Екранізації казок
Фільми про дружбу
Фільми про собак
Фільми Канади 2021
Фільми США 2021
Кінокомедії 2021
Фільми 2021
Фільми англійською мовою
Оригінальні фільми Paramount+